Staatkundig Gereformeerde Partij, een Nederlandse politieke partij.
 Schapen- en geitenpokken, een dierziekte.
 Singapore, waarvan SGP de ISO-landcode is.
 Les Scouts et Guides Pluralistes, een van de scoutfederaties van België.
 Standaardgeschilpunt, een term uit het wedstrijddebatteren.
 Simmering-Graz-Pauker een fabriek voor tram- en spoorwegmateriaal.
 Speedway Grand Prix, een motorsportkampioenschap.
 Stefan Grand Prix, een Formule 1-team.
 Stabiliteits- en Groeipact, een afspraak tussen de Eurolanden